Каменоло́мненское городско́е поселе́ние — городское поселение в составе Октябрьского района Ростовской области России.

Административное устройство 
В состав Каменоломненского городского поселения входит 1 населенный пункт:
 рабочий посёлок Каменоломни

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Каменоломнинское городское поселение
 Каменоломнинское городское поселение

Городские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Октябрьского района (Ростовская область)